Дубляны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубляны — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Украина 
 Дубляны — город в Жолковском районе Львовской области.
 Дубляны — посёлок в Самборском районе Львовской области.
 Дубляны — село в Демидовском районе Ровненской области.